Alice Berteau (1902-1977), une femme politique belge, née le 4 mai ;
 Marcel Berteau (1922-2003), un acteur belge ;
 Martin Berteau (1691-1771), un violoncelliste, pédagogue et compositeur français ;
 Olivier Berteau, chercheur français en biochimie qui exerce à l'Université Paris-Saclay ;
 Victoire Berteau (2000-), une coureuse cycliste française.

Voir aussi 
 Moulin à vent de Berteau, un ancien moulin à vent dans la commune de Neuvicq